Кампо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Занимает площадь 23.03 км². Население — 355 человек (на 2010 год). Расстояние — 105,7 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Campo
 Asociación Ball Axén
 CAI Aragón-Campo 
 Campo 

Муниципалитеты Уэски